Johannesplatz steht für
 Johannesplatz (Darmstadt)
 Johannesplatz (Erfurt)
 Johannesplatz (Halle)
Siehe auch:
 Johannisplatz